Eric Lilliehöök kan avse:

Eric Lilliehöök (1870–1952), svensk arkitekt och major
Eric Lilliehöök (1878–1967), svensk militär (överste)
Eric Lilliehöök (1910–1990), svensk bibliotekarie